«Арбузный переулок» — рассказ из цикла «Денискины рассказы» советского писателя Виктора Драгунского.

Персонажи 
 Денис Кораблёв, младшешкольник, «скоро девять» лет.
 Мама — мать Дениса
 Папа — отец Дениса

Сюжет 
Рассказ идёт от лица Дениса и начинается с Я-местоимения: «Я пришел со двора после футбола усталый и грязный». Рассказчик говорит о сильном голоде («— Я, мама, сейчас быка съесть могу»), но отказывается от молочного супа (похожей на манную кашу, в которой «обязательно комки, а в лапше обязательно пенки. Я просто умираю, как только вижу пенки, не то чтобы есть»).

Мама сердится.

Приходит отец и возмущается сыном: «— Заелся ты, братец, вот что! — сказал папа и обернулся к маме. — Возьми у него лапшу, — сказал он, — а то мне просто противно! Кашу он не хочет, лапшу он не может!». И затем рассказывает про себя осенью 1941-го в Москве: «— Нет, я, наверно, никогда не забуду эту ужасную осень, — сказал папа, — как невесело, неуютно тогда было в Москве… Война, фашисты рвутся к городу. Холодно, голодно, взрослые все ходят нахмуренные, радио слушают ежечасно… Мне тогда лет одиннадцать-двенадцать было, и … и мне все время ужасно есть хотелось».

«…однажды иду я по маленькому переулку, недалеко от нашего дома, и вдруг вижу — … грузовик, доверху заваленный арбузами». Один из рабочих подарил мальчику разбитый арбуз, тот донес до дома и съели с дружком Валькой. И потом зимой каждый день ходили в арбузный переулок — а вдруг привезли арбуз?

Литература 
 Бондаренко, Л. Н. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание дошкольников в процессе ознакомления с художественной литературой на примере Великой Отечественной войны / Л. Н. Бондаренко // Великая победа: наследие и наследники XXI века : Материалы ежегодных Митрофановских церковно-исторических чтений, Борисоглебск, 05 декабря 2019 года / Ответственный редактор — иерей Ярослав Манохин. — Борисоглебск: Издательский дом ВГУ, 2019. — С. 61-65. — EDN MNPIWD.
 Никитина, С. Н. Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Великой Отечественной войны / С. Н. Никитина // Великая Отечественная война: проблемы междисциплинарного осмысления : Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941—1945 годов, Вологда, 23-25 апреля 2015 года. — Вологда: Вологодский государственный университет, 2016. — С. 179—182. — EDN VUHKCT.
 Ши, Ю. Типы взаимоотношений взрослых и детей в цикле «Денискины рассказы» Виктора драгунского / Ю. Ши // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. — 2019. — № 4. — С. 159—166. — EDN WZVPDL.

Рассказы на русском языке
Произведения Виктора Драгунского